Maestro della Passione dell'Altare di Staufen
Maestro campionese della Passione (attivo a Modena)